

Patronymie
 Arsène Heitz  (1908-1989) est un peintre strasbourgeois.
 Bruno Heitz (1957- ) est un auteur et illustrateur français.
 Cédric Heitz (1973-), un entraîneur de basket-ball.
 Léon Heitz (1920-1997), homme politique français.
 Markus Heitz (1971- ) est un auteur de Fantasy, Horreur et Science-fiction allemand.
 Rémy Heitz (1963- ), magistrat français.
 Robert Heitz (1895-1984) est un administrateur, homme politique, écrivain, critique d’art, artiste peintre et résistant français.
 Walter Heitz (1878-1944) est un Generaloberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain